Кубок Іспанії з футболу 1994–1995 — 93-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул вперше здобув Депортіво (Ла-Корунья).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 вересня/5 жовтня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 вересня/6 жовтня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/12 жовтня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/13 жовтня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/20 жовтня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/20 жовтня 1994

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 жовтня/8 листопада 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 жовтня/9 листопада 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 жовтня/8 листопада 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 жовтня/9 листопада 1994

|}

Третій раунд 
Клуб Леганес пройшов до наступного раунду після жеребкування.

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/10 січня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/10 січня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/11 січня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/12 січня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/11 січня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/19 січня 1995

|}

Четвертий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 січня/1 лютого 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 січня/2 лютого 1995

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/14 лютого 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/15 лютого 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/16 лютого 1995

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/23 березня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/22 березня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/21 березня 1995

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 травня/14 червня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 травня/13 червня 1995

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на rsssf  
 Кубок Іспанії на linguasport  

1994–1995
Іспанія
Іспанія
1994 в іспанському спорті
1995 в іспанському спорті